Mein Leopold – film del 1914 diretto da Heinrich Bolten-Baeckers
 Mein Leopold – film del 1924 diretto da Heinrich Bolten-Baeckers
 Mein Leopold – film del 1931 diretto da Hans Steinhoff
 Mein Leopold – film del 1955 diretto da Géza von Bolváry